Apaj, település Magyarországon
Apaj, település Szlovákiában
Apaj, keresztnév